Marö heißen folgende geographische Objekte:

 Marö (Gemeinde Schildorn), Ort bei Ebersau bei Schildorn, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich
 Marö (Insel), in den nördlichen Stockholmer Schären der Ostsee, Schweden

Siehe auch: 
 Marø-Kliffs, Felsenkliffs im Coatsland, Antarktika
 Maro, Marø